Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Патті Шнідер. 

Надія Петрова виграла титул, у фіналі перемігши  Шнідер з рахунком 6–3, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 

Family Circle Cup
2006